

В этой статье перечислены составы национальных футбольных сборных на Кубок Америки по футболу 2019 года в Бразилии, который прошёл в период с 14 июня по 7 июля.

31 мая 2019 года КОНМЕБОЛ опубликовала на официальном сайте заявки всех стран-участниц. Заявка включает в себя 23 игрока, 3 из которых — вратари.

Информация о клубах и возраст футболистов указаны по состоянию на день начала турнира.

Группа A

Бразилия 
Дата подачи окончательной заявки 17 мая 2019 года.

Боливия 
Дата подачи предварительной заявки 15 мая 2019 года. Окончательная заявка была опубликована 31 мая.

Венесуэла 
Дата подачи окончательной заявки 30 мая 2019 года

Перу 
Дата подачи окончательной заявки 30 мая 2019 года

Группа B

Аргентина 
Дата подачи окончательной заявки 20 мая 2019 года.

Колумбия 
Дата подачи окончательной заявки 30 мая 2019 года.

Парагвай 
Дата подачи окончательной заявки 29 мая 2019 года.

Катар 
Дата подачи окончательной заявки 30 мая 2019 года.

Группа C

Уругвай 
Дата подачи окончательной заявки 30 мая 2019 года.

Эквадор 
Дата подачи окончательной заявки 20 мая 2019 года.

Япония 
Дата подачи окончательной заявки 24 мая 2019 года.

Чили 
Дата подачи окончательной заявки 26 мая 2019 года.

Примечания 

Составы
2019